План де Сан Мигел има више значења:

 План де Сан Мигел (Копанатојак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 План де Сан Мигел (Истапан де ла Сал), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 План де Сан Мигел (Калтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику